Le Fils du père Duchêne illustré est le nom sous lequel parurent dix numéros du journal Le Père Duchêne, du  au  pendant la Commune de Paris, présentés dans le tableau ci-dessous. La collection permet de suivre de façon imagée les événements les plus marquants de la Commune, le dernier numéro qui a paru pendant la Semaine sanglante représentant même son départ.

Lien externe 

 Le fils du Père Duchêne: illustré

Journal de la Commune de Paris